Spath ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Spath (* 1952), deutscher Arbeitswissenschaftler
 Franz Spath (1899–1984), österreichischer Chirurg
 Gunther Spath (* 1951), österreichischer Offizier
 Leonard Spath (1882–1957), britischer Paläontologe
 Melanie Spath (* 1981), deutsch-irische Radsportlerin
 Sigrid Spath (1939–2014), österreichische Altphilologin und Übersetzerin  
 Yvonne Spath (* 1979), deutsche Fernsehmoderatorin, Sängerin und Tänzerin

Spath steht für:

 Spath, Ort im Kalmtal, Südtirol, Italien
 Spath Crest, Berggipfelgruppe im Coatsland, Antarktika
 Spath-Halbinsel, Halbinsel von Snow Hill Island, Antarktika

Siehe auch:
 Spat
 Späth